Album rosso (Yo Yo Mundi)
 Album Rosso (Coro Edelweiss)